Чикозапоте 1. Сексион има више значења:

 Чикозапоте 1. Сексион (Карденас), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Чикозапоте 1. Сексион (Сентла), насеље у савезној држави Табаско у Мексику